Deze hits werden in 2023 door MNM (radio) gekozen als MNM-Big Hit.

Statistieken

Meeste Big Hits per land

Zie ook 
 Vorig jaar: Lijst van MNM-Big Hits in 2022
MNM-Big Hits in 2023
Muziek in 2023
MNM